Липатова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Липатова, Любовь Андреевна (1929—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Липатова, Светлана Александровна (род. 1993) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Липатова, Татьяна Эсперовна (род. 1924) — советская украинская учёная.